TBV (grupa spółek TBV) – deweloperska firma powstała w 2004 roku, która realizuje inwestycje mieszkaniowe i usługowe na terenie województwa lubelskiego. Najwięcej inwestycji TBV zlokalizowanych jest w Lublinie. Firma TBV wybudowała między innymi najwyższy budynek w Lublinie – liczący 19 kondygnacji i mierzący 63 metry wysokości Metropolitan Park. 

Poza działalnością w segmencie budownictwa mieszkaniowego TBV jest także właścicielem hotelu ibis Styles Lublin Stare Miasto oraz Restauracji Legendy Miasta.

W 2020 roku firma TBV realizuje 4 nowe inwestycje zlokalizowane w różnych częściach Lublina:

 na Felinie – Osiedle Europejskie
 na Czechowie – Osiedle Fieldorfa
 na Czubach – Osiedle Jutrzenki
 w pobliżu Zalewu Zebmorzyckiego – osiedle Regaty.

Górki Czechowskie 
Firma TBV Investment w 2016 roku odkupiła od spółki Echo Investment 105 ha gruntu po byłym poligonie wojskowym, potocznie zwanym Górkami Czechowskimi. Teren położony jest między ulicami Północną, Ireny Kosmowskiej, Koncertowej i Aleksandra Zelwerowicza.

Umowa z miastem i Park naturalistyczny 
21 czerwca 2019 roku spółka podpisała z Miastem Lublin umowę na podstawie której przekazała miastu za symboliczną złotówkę 75 ha Górek. Jednocześnie deklarując stworzenie na przekazanym miastu terenie Górek Czechowskich największego w mieście naturalistycznego parku. W 2020 roku inwestor podjął się realizacji ścieżki pieszej o długości niespełna 1 km łączącej dwa osiedla: Botanik i Czechów. Poza ścieżką TBV stworzy również plac zabaw.

Obecna sytuacja dotycząca zagospodarowania terenu Górek Czechowskich jest niepewna. Władze miasta chciały rozstrzygnąć przyszłość Górek Czechowskich w referendum lokalnym. Pierwsze w historii Lublina referendum było przeprowadzone 7 kwietnia 2019 roku. Mieszkańcy odpowiedzieli na pytanie: „Czy jest Pan/Pani za tym, aby Gmina Lublin zmieniła obecnie dopuszczony miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rodzaj zabudowy z usługowej, komercyjnej i sportowo-rekreacyjnej na zabudowę mieszkalno-usługową na nie więcej niż 30 ha terenu tzw. Górek Czechowskich, w zamian za sfinansowanie przez obecnego właściciela zagospodarowania pozostałych 75 ha tego terenu, jako zieleni publicznej (parku naturalistycznego), przy zachowaniu cennych przyrodniczo walorów i przekazanie go Gminie Lublin”. Referendum ze względu na brak wymaganego zainteresowania (ważność referendum jest ogłaszana przy 30% frekwencji) było niewiążące. Frekwencja w referendum wyniosła 13%, a większość mieszkańców (68%) zagłosowała przeciw.

Zgodnie z zapisami obowiązującego planu zagospodarowania terenu uchwalonego w 2005 roku na ok. 30 ha można budować: obiekty sportowe, obiekty handlowe, obiekty usługowe, domy towarowe. Reszta terenu tj. ok. 75 ha mają stanowić tereny zielone.

Wcześniejszy właściciel gruntu – Echo Investment wnioskował do Rady Miasta Lublin o zmianę funkcji z terenów inwestycyjnych biurowych, handlowych, sportowych na funkcje mieszkalno-usługowe. Zmiana ta miała dotyczyć ok. 40 ha. Po zmianie właściciela spółka TBV podtrzymała wniosek o zmianę planu, lecz ograniczyła powierzchnię do ok. 30ha.

Zrealizowane inwestycje 
 Osiedle Europejskie – nowoczesne osiedle w Lublinie przy ulicy Droga Męczenników Majdanka (Felin). Realizacja rozpoczęta w 2014 r. i jest kontynuowana obecnie.
 Osiedle Regaty – nowoczesny kompleks przy Zalewie Zemborzyckim w Lublinie. Budowa rozpoczęta w 2018 roku. Docelowo Osiedle będzie obejmowało 9 budynków wielorodzinnych.
 Kompleks budynków przy ul. Pana Balcera 6 – Metropolitan Park, Pana Balcera 6B oraz budynek parkingu naziemnego. Inwestycja usytuowana na rogu ulicy Zana i Filaretów. To kompleks, w którym znajdują się zarówno lokale mieszkalne, biura oraz lokale handlowo-usługowe. Jednym z budynków wchodzących w skład kompleksu jest Metropolitan Park – największy wysokościowiec w Lublinie. Budowa pierwszego z budynków rozpoczęła się w 2011 roku, a całość kompleksu została zakończona w 2018.
 Osiedle Prestige (ul. Koncertowa) – kompleks mieszkalny przy ul. Koncertowej w Lublinie. Inwestycja dwuetapowa: etap pierwszy obejmował trzy czterokondygnacyjne budynki, a w drugim etapie powstał czteropiętrowy budynek. Realizacja rozpoczęta w 2014. Zakończona w 2017 roku.
 Biurowiec TBV Office Center (ul. Chodźki) – sześciokondygnacyjny biurowiec o powierzchni 2000 m² przy ul. Chodźki 17 oraz Smorawińskiego w Lublinie. W 2017 roku firma TBV sprzedała udziały w tym budynku.
 Zbożowa 26 – niewielkie osiedle składające się z zaledwie dwóch budynków wielorodzinnych o niewysokiej zabudowie (dwa-trzy piętra). Inwestycja rozpoczęta w 2016 a zakończona w 2017 roku.
 Osiedle Atrium (Puławy) – pierwsza inwestycja TBV w Puławach. Kompleks 3 budynków trzy i czteropiętrowych zlokalizowanych przy ul. Spacerowej. Inwestycja oddana do użytku w 2016 roku.
 Apartamenty Mackiewicza – inwestycja realizowana w trzech etapach na Czechowie przy ulicach Mackiewicza oraz Pileckiego. Budowę pierwszych budynków rozpoczęto w 2008 roku. Ostatni budynek oddano do użytku w 2014 roku.
 Domy studenckie (ul. Chodźki) – kompleks 3 nowoczesnych akademików wybudowany na terenie kampusy Uniwersytetu Medycznego. Budynki posiadają łącznie ponad 200 lokali mieszkalnych, a w części podziemnej znajdują się garaże przeznaczone do użytku mieszkańców. Budynki oddane do użytku w 2012 roku. W 2017 roku TBV sprzedało inwestycję.
 Dom Studenta TBV (ul. Nadbystrycka) – powstały w 2009 roku budynek zlokalizowany w centrum Lublina, w bliskim sąsiedztwie Politechniki Lubelskiej oraz Uniwersytetu Przyrodniczego i Uniwersytetu Marie Curie – Skłodowskiej. Na tle innych domów studenckich akademik na Nadbystrzyckiej wyróżnia wysoki standard wykończenia oraz duże, przestronne 1, 2 lub 3 osobowe pokoje z prywatnymi łazienkami.

Spółki wchodzące w skład grupy TBV 
 TBV Spółka Jawna
 TBV Sp. z o.o. Sp. k.
 TBV Inwestycje Sp. zo. o. Sp.k.
 TBV Investment Sp. z o.o.
 Osiedle Regaty TBV Sp. zoo. Sp.K.
 TBV Hotele

Nagrody i wyróżnienia 
 2013 Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Lublin 2013 w kategorii Zmiana Krajobrazu Gospodarczego Miasta.
 2017 wyróżnienie w kategorii „Developerzy” w złotej setce Kuriera Lubelskiego.
 Medal 25-lecia Lubelskiego Forum Pracodawców.

Przypisy 

Polscy deweloperzy